udvar, épületszárnyaktól körülfogott kisebb tér
 Királyi/császári udvar

Települések nevében 
Udvar, község Baranya megyében
Farkasudvar
Kisudvar
Nagyudvar
Udvard